Клини, Коррадо (род. 1947) — итальянский политик.
 Клини, Стивен Коул (1909—1994) — американский математик и логик.